Gambacorti o Gambacorta, antica famiglia di Pisa, diramatasi anche a Napoli e Palermo.
 Pietro Gambacorti (Pisa, 1319 – Pisa, 1392), capitano delle masnade e doge di Pisa
Chiara Gambacorti, monaca domenicana italiana, venerata come beata dalla Chiesa cattolica.
Palazzo Gambacorti, edificio storico di Pisa.
 Carlo Gambacorti-Passerini,  ematologo e oncologo italiano.

Pagine correlate
Gambacorta